Русский импрессионизм — условное название произведений русских живописцев конца XIX — начала XX в., в которых сказалось воздействие творчества французских импрессионистов.

Отличия от французского импрессионизма 

Импрессионизм русской школы имеет ярко выраженную национальную специфику и во многом не совпадает с хрестоматийными представлениями об импрессионизме классическом, рожденном во Франции XIX века. Однако в  живописи «русских импрессионистов», так же как и во французской, доминируют предметность, материальность.

По словам В. Филиппова, он проявился в условиях «ускоренного развития», отчего образовалась смесь различных стилистических направлений и его растянутое, продленное во времени существование. Для него характерна большая нагруженность смыслом и меньшая по сравнению с французским городским вариантом динамизация, что определяет его «деревенский» характер и т. н. «культ этюда». Очевидно генетическое родство импрессионизма с реализмом. Французские импрессионисты делали упор на впечатлении от увиденного, а русские добавили и отображение внутреннего состояния художника.

Итак, характерные черты: «этюдность» и некоторая незавершенность, которые обеспечивают тот «трепет жизни», который был столь значим для них, отсутствие динамизации, которая была характерна для городской Франции с более быстрым ритмом, большая нагруженность смыслом, содержательная доминанта, тяготение к смыслу и значению художественного образа, большая материальность и предметность живописи, основная форма - этюд, но при этом сохранялась тенденция к картинной монументализации пленэра.

Художники 
К направлению относят творчество достаточно различных художников:

 Левитан, Исаак Ильич
 Коровин, Константин Алексеевич
 Архипов, Абрам Ефимович
 Мещерин, Николай Васильевич
 Серов, Валентин Александрович 
 Малявин, Филипп Андреевич
 Рылов, Аркадий Александрович 
 Грабарь, Игорь Эммануилович
 Жуковский, Станислав Юлианович 
 Серебрякова Зинаида Евгеньевна 
 Юон Константин Федорович 
 Пастернак Леонид Осипович 

Большинство из русских импрессионистов были выпускниками не Императорской Академии художеств в Петербурге, а Московского училища живописи, ваяния и зодчества — относительно более либерального учебного заведения.

Примечания

Литература 
 «Русский импрессионизм». СПб, 2000
 Вячеслав Филиппов. «Импрессионизм в русской живописи» (2003)
 «Пути русского импрессионизма. К 100-летию Союза русских художников». ГТГ, 2003. Каталог выставки.

Импрессионизм
Живопись России